Jméno a příjmení Karel Hromádka nesou následující osobnosti:

 Karel Hromádka (fotbalista) (1903–1968) – český fotbalista
 Karel Hromádka (lední hokejista) (1905–1978) – československý hokejista
 Karel Hromádka (šachista) (1887–1956) – český šachista